Mark Bell peut désigner :
 Mark Bell, un footballeur écossais ;
 Mark Bell (1980-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mark Bell, un coureur cycliste britannique ;
 Mark Bell, un joueur de rugby à XV australien ; 
 Mark Bell (1971-2014), un musicien de musique électronique, membre du groupe LFO.